Basilica di San Giuseppe Artigiano all'Aquila
 Basilica di San Giuseppe al Trionfale a Roma

Pagine correlate 
 Cattedrale di San Giuseppe
 Chiesa di San Giuseppe
 Convento di San Giuseppe
 Monastero di San Giuseppe
 Oratorio di San Giuseppe
 Santuario di San Giuseppe